Всего в 1989 году в  Белоруссии насчитывалось 135 водохранилищ, общей площадью 824,24 км². Полный объём воды всех водохранилищ составлял 2,618 км³, а полезный объём — 1,285 км³.

В списке ниже приведены водохранилища Белоруссии площадью более 10 км².

Примечания

Литература

Ссылки 
 Водные объекты Республики Беларусь (справочник)

Списки:Белоруссия